Засульська сільська рада — адміністративно-територіальні одиниці в Україні

 Засульська сільська рада — Полтавська область, Лубенський район
 Засульська сільська рада — Сумська область, Недригайлівський район